John Davis (ontdekkingsreiziger), een Engelse ontdekkingsreiziger
John Davies (wetenschapper), een Engelse natuurwetenschapper
John Davis (filmproducent), een Amerikaans filmproducent
John Davis (bluespianist), een Amerikaans bluesmusicus
John Davis (skiër), een Amerikaanse skiër
John Davis (gewichtheffer), een Amerikaanse gewichtheffer
John Davis (politicus), een Amerikaans politicus
John Davis (golfer), een Australisch golfer
John Davis (zakenman), een Britse zakenman